Ре́мбрандт () — мужское имя, также название:

 Рембрандт (1606—1669) — голландский художник, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.

В кинематографе 
 «Рембрандт» — фильм Александра Корда (Великобритания, 1936).
 «» — фильм Герарда Рюттена (Нидерланды, 1940).
 «Рембрандт» — телеспектакль Леонида Пчёлкина и Ефима Копеляна (СССР, 1963).
 «» — фильм Шарля Мэттона (Франция—Германия—Нидерланды, 1999).
 «Рембрандт. Я обвиняю!» — фильм Питера Гринуэя (Нидерланды, 2008).

Другие значения 
 Рембрандт — кратер на Меркурии.
 Рембрандт-тауэр — небоскрёб в Амстердаме.